Во́тсон (, іноді передається як Ва́тсон) — прізвище англійського та шотландського походження. Патронім, утворений від імені Вот (), скороченої форми імені Волтер (). Також похідний від прізвища топонім.

Займає 36-те місце за розповсюдженістю у Великій Британії.

Персоналії 
 Вотсон (прізвище)

Топонім

Вотсон — місто, штат Арканзас
 Вотсон — місто, штат Міннесота
 Вотсон — місто, штат Нью-Йорк
 Вотсон — селище, штат Іллінойс
 Вотсон — селище, штат Міссурі
 Вотсон Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсільванія
 Вотсон Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Пенсильванія
 Вотсон — переписна місцевість, штат Луїзіана

Примітки

Посилання